A Copa Interamericana de 1978 foi a sexta edição da Copa Interamericana , partidas foram disputadas entre o América e Boca Juniors.

Clubes Participantes

Partidas

1º jogo

2º jogo

Partida de desempate

Ver também 
 Copa Libertadores da América
 Liga dos Campeões da CONCACAF

1978
1978 no futebol